«Нэнси Дрю. Дело № 1: Свет! Камера! Загадка!» — первая игра в серии про Нэнси Дрю, известного вымышленного сыщика, разработанная в стиле Hidden Objects. Игра выпущена Her Interactive и издана Big Fish Games.

Сюжет 
Нэнси Дрю, известный детектив, получила письмо от Молли Маккенны (приятель приятеля её папы). Молли попросила, чтобы Нэнси исследовала несчастные случаи, которые происходили на съемочной площадке новой версии «Фараона». Некоторые люди говорят, что съёмочная площадка была проклята Хлоей Мансон, игравшую роль Нефертити в первом «Фараоне», которая умерла на последний день съёмок. Чёрная кошка также блуждала по павильонам. Сможет ли найти Нэнси причину этих несчастных случаев? Или кино будет терпеть крах и гореть?

Персонажи 
 Молли МакКенна: серьёзный продюсер «Фараона». Она на всём экономит и любит, когда другие думают, что она находится в полном контроле. Может она кое что скрывает даже с её падающим в хаос фильмом?
 Ида Брукс: напористая актриса, которая может стать мегазвездой, если она осуществит свою первую главную роль. Она весьма красива, но, как известно, не столь же интеллектуальна как тёзка для её роли. У неё также есть страх перед змеями. Но, она экономит для главной роли широкоформатного фильма или она саботирует съёмочную площадку, таким образом она получит больше гласности в её дальнейшей карьере?
 Джордж Джексон: директор большого блокбастера. Он кажется не очень взволнованным, чтобы работать на Артура Хитченса. Пошёл бы он саботировать его собственное кино только для того, чтобы иметь популярность в шоу-бизнесе?
 Артур Хитченс: финансовый благотворитель для «Фараона» и планирует выпускать фильм наряду с совершенно новым парком развлечений, основанным на кино «Фараона». Со всеми бедствиями он кажется ужасно отведённым назад о ситуации, так была эта вся часть плана?
 Хлоя Мансон: играла Нефертити в первом кино «Фараона» в 1930-х. Она получила фатальный укус змеи, стреляя в заключительную смертельную последовательность в кино и с тех пор она стала Голливудской легендой из-за её трагического конца.
 Лидия Линн: репортёр журнала, названного Tinsel Town Tattler. Она писала несколько статей об Иде Брукс и Хлои Мансон так же как несчастных случаях фильма. Есть ли у неё внутренний источник в команде производства?
 Татьяна: прежняя уборщица костюмерной, которая ушла из-за несчастных случаев
 З. Б. Коллингвуд: он был директором оригинального фильма «Фараона». Он обвинялся в смерти Хлои Мансон. Он кажется отчаянным, чтобы сказать, что кое-что от прошлого как доказано различными примечаниями и подсказками, он оставляет позади.

Концовки 
В игре есть два окончания. Первое — показывается в любом случае, второе — при наборе определённого количества очков. Во втором окончании показывают, что случилось с камнем Карнака.

Примечания 

Игры о Нэнси Дрю
Компьютерные игры, изданные Новым Диском
Компьютерные игры, разработанные Her Interactive
Компьютерные игры 2008 года